Day of Reckoning (album Destruction)
 Day of Reckoning (album Pentagramu)